Santander, lučki grad u Španjolskoj, glavni grad španjolske autonomne zajednice Kantabrije
 Santander (departman), departman u Kolumbiji